

Biologia 
 H9 – sottotipo di virus dell'influenza aviaria

Codici 
 H9 – codice vettore IATA di Air D'Ayiti